Неркин:

 Неркин Базмаберд — село в Арагацотнской области в Армении.
 Неркин Кармирахпюр — село в Тавушской области в Армении.
 Неркин Сызнек — село в Закавказье.
 Неркин Шоржа — село в Армении, район Варденис в марзе Гегаркуни́к.